Аллсвенскан 2013 — 89-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь 16 клубів. Сезон 2013 року проводився у два кола, розпочався 31 березня й завершився 3 листопада 2013.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Відбіркові матчі до сезону 2013
Команди, які зайняли в сезоні 2012 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:
 10 листопада 2012: Гальмстадс БК - ГІФ Сундсвалль 3:0 (звіт)
 17 листопада 2012: ГІФ Сундсвалль - Гальмстадс БК 4:3 (звіт)

Клуб Гальмстадс БК завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2013 року.

Учасники сезону 2013 року

Турнірна таблиця

Позначення:

Результати матчів 

Позначення:

Найкращі бомбардири сезону 2013
 Імад Халілі (ІФК Норрчепінг / Гельсінгборгс ІФ) – 15 голів
 Тобіас Гисен (ІФК Гетеборг) – 14
 Кеннеді Ігбоананіке (АІК) – 14
 Мустафа Ель-Кабір (Геккен) – 12
 Амаду Яво (Юргорден) – 12
 Магнус Ерікссон (Мальме ФФ) – 11

Плей-оф на підвищення
Команди, які зайняли в сезоні 2013 року 14-е місце в Аллсвенскан і 3-є в Супереттан, виборювали право виступити в найвищому дивізіоні:

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2013

|}

Клуб Гальмстадс БК разом із Фалькенбергс ФФ і Еребру СК завоював право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2014 року.

Примітки 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2013 у шведському спорті